Papillons est un nom porté par :
 Les Papillons (ou Papillons), ballet de Michel Fokine, musique de Robert Schumann (1912, Théâtre Mariinsky; 1914 pour les Ballets russes de Serge de Diaghilev) ;
 Les Papillons, bande dessinée de la série Mamette (2014) ;
 Les Papillons, groupe lorrain de nouvelle scène française.

Voir aussi